Osse est une région fictive du décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Survol

Osse est une mystérieuse île-continent située à l'est de Kara-Tur dont la population partage des traits communs avec les populations aborigènes de l'Australie.

Les habitants d'Osse sont profondément attachés à la nature et pensent que chaque chose a un esprit (les pierres, les arbres, l'air). Ils pratiquent également le culte de leurs ancêtres. Il est très rare de rencontrer un habitant d'Osse ailleurs dans les Royaumes, mais ceux que l'on peut croiser suivent une tradition shamanique. Ils quittent Osse pour une quête spirituelle afin de trouver leur place dans le monde, contrer les mauvaises influences dans le monde des esprits et aider à maintenir la beauté naturelle du monde.

Référence

Osse a été introduite pour la première fois par  dans le roman Lady Of Poison de la séquence The Priests (non traduit) à travers un personnage originaire de cette grande île orientale.

Source et lien externe

Région des Royaumes oubliés